Пека () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Пека, Майкл (; род. 1974) — канадский хоккейный тренер и менеджер.
 Пека, Ян (; 1894—1985) — чехословацкий хоккеист, вратарь.
 Пека — прозвище советского футболиста Петра Дементьева (1913—1998).

См. также 
 Пек (значения)
 Пеке (значения)
 Пекка